Ел Паломо има више значења:

 Ел Паломо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Паломо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Паломо (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Паломо (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Паломо, Ехидо Идалго (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Паломо (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Паломо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Паломо (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Паломо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Паломо (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Паломо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Паломо (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Паломо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Паломо (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Паломо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Паломо, Исидро Ернандез (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Паломо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Паломо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Паломо, Ринкон де Бадиљо (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику